

Alimentation 
 Cobbler (nourriture) ;
 Cobbler, une boisson alcoolisée.

Science et technologie 
 Cobbler (logiciel)